UVM puede significar:

Universidad de Viña del Mar, Universidad ubicada en .
Universidad del Valle de México, Universidad ubicada en .
Universidad de Vermont, Universidad ubicada en los  (del latín Universitas Viridis Montis).